Old Boy, manga écrit par Garon Tsuchiya et dessiné par Nobuaki Minegishi ;
 Old Boy, film sud-coréen réalisé par Park Chan-wook et sorti en 2003, adapté du manga ;
 Old Boy, film américain réalisé par Spike Lee et sorti en 2013, autre adaptation du manga

Homonymie de titre